Bartholomew Roberts, een piraat uit de 17e en 18e eeuw.
 Charles Bolles, een dichter en bandiet uit het Wilde Westen.
 Black Bart (1975), televisiefilm, western-spoof van Robert Butler met Louis Gossett Jr., gebaseerd op de film Blazing Saddles